Tamborilensi – abitanti di Tamboril (Brasile)
Tamborilensi – abitanti di Tamboril do Piauí